Narimanovskij rajon 
 Narimanovskij rajon, rajon di Baku
 Narimanovskij rajon, rajon di Oblast' di Astrachan'